Michele Ceccoli ist der Name folgender Personen:

* Michele Ceccoli (Politiker), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1859 und 1882
 Michele Ceccoli (Fußballspieler) (* 1973), san-marinesischer Fußballspieler